Рафаэль Маттеуччи (; 1862—1909) — итальянский , директор Вулканологической обсерватории на вулкане Везувий (1903—1909).

Известен как автор описаний извержений этого вулкана, особенно 1906 года.

Биография 
В 1903 году был назначен директором Вулканической обсерватории Везувия, после смерти Луиджи Пальмери и краткого назначения Эудженио Семмола.

Изучал извержение 1906 года вместе с американским вулканологом Франком Перретом.

Занимал должность директора до своей смерти в 1909 году.

В 1911 году его сменил Джузеппе Меркалли.

См. также 
 Не путать с Медаль Маттеуччи — названа в честь физика Маттеуччи, Карло (1811—1868).

Примечания

Ссылки